Conservatorio (metrostation) - metrostation in Madrid
 Conservatorio profesional de música de Getafe - conservatorium in Getafe, Madrid, naamgever van bovenstaand station